est un genre éteint de Pliosauroidea de la famille des Rhomaleosauridae du Jurassique moyen qui vivait dans ce qui est maintenant la Chine. 

Une seule espèce est connue : .

Origine du nom 
Le genre a été nommé d'après Yuzhou (渝州), l'ancien nom de Chongqing - une ville importante du Yangzi Jiang, et où le premier fossile de  Yuzhoupliosaurus a été trouvé.

Description 
Elle a été découverte dans la municipalité de Chongqing. Le genre est connu seulement grâce à une mâchoire inférieure, une vertèbre et les fragments d'une ceinture pectorale d'un spécimen.

Les paléontologues considèrent que Yuzhoupliosaurus mesurait approximativement  de long. Sa mâchoire inférieure possède cinq paires de grandes dents et de nombreuses autres plus petites. Ses côtes cervicales antérieures ont une double tête tandis que les côtes cervicales postérieures ont une seule tête. Ses coracoïdes sont allongés et ses clavicules sont développées.

Bibliographie 
  Zhang, Y (1985). A new plesiosaur from Middle Jurassic of Sichuan Basin. Vertebrata PalAsiatica 23: 235-240.

Voir aussi 
 Liste de plésiosaures

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 1985